Wimbledon 2015 – kwalifikacje gry podwójnej kobiet – kwalifikacje do zawodów deblowych kobiet, rozgrywane w ramach trzeciego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Wimbledonu. Zmagania miały miejsce w dniach 24–26 czerwca na trawiastych kortach The Bank of England Sports Centre w Roehampton.

Zawodniczki rozstawione

Zakwalifikowane

Szczęśliwe przegrane

Drabinka

Faza główna

Pula nagród

Bibliografia 
 

Wimbledon 2015
Wimbledon – kwalifikacje gry podwójnej kobiet